Schwarzhorn è un nome tedesco di montagna che può riferirsi a:
 Schwarzhorn – montagna del monte Rosa nelle Alpi Pennine
 Schwarzhorn – montagna delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine
 Schwarzhorn – montagna delle Alpi Lepontine
 Schwarzhorn – montagna delle Alpi dell'Albula nelle Alpi Retiche occidentali
 Schwarzhorn – montagna delle Dolomiti